Lohman ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lohman (Missouri)
 Lohman (Montana)

Lohman ist der Familienname folgender  Personen:
 Alison Lohman (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Augie Lohman (1911–1989), US-amerikanischer Spezialeffekte-Designer
 Dirk Lohman (1730–1814), deutscher Orgelbauer
 Joanna Lohman (* 1982), US-amerikanische Fußballspielerin
 Timothy M. Lohman (* 1951), US-amerikanischer Biochemiker und Biophysiker

Siehe auch:
 Savornin Lohman
 Loman
 Lohmann